Elle (revista), revista d'àmbit mundial sobre temes de moda, bellesa, salut i entreteniment
 Elle (pel·lícula), pel·lícula germano-francesa de 2016 dirigida per Paul Verhoeven
 Elle (pronom proposat), proposta de pronom personal neutre de la tercera persona en castellà
 Nom en castellà del dígraf ll